Посылка:
 Посылка (фильм, 2009) — американский фильм.
 Посылка (фильм, 2011) — квебекский фильм-кинокомедия.
 «Посылка» (, 2010) — десятая серия шестого сезона телесериала «Остаться в живых».
 Посылка (мультфильм) — советский короткометражный мультфильм 1978 года в технике перекладки, третий из трёх сюжетов мультипликационного альманаха «Весёлая карусель» № 10.